Mauensee kan syfta på följande platser:
 Mauensee, Luzern – ort och kommun i kantonen Luzern, Schweiz
 Mauensee (sjö) – sjö i ovannämnda kommun